Die Fußball-Sachsenliga 2016/17 ist die 27. Spielzeit der höchsten Spielklasse des Sächsischen Fußballverbandes.

Teilnehmer 

 die verbleibenden Mannschaften aus der Sachsenliga 2015/16:
 SV Einheit Kamenz
 FC Grimma
 BSG Stahl Riesa
 Kickers Markkleeberg
 FC Eilenburg
 VfL Hohenstein-Ernstthal
 VfL Pirna-Copitz
 Gelb-Weiß Görlitz
 VfB Empor Glauchau
 BSC Rapid Chemnitz
 SG Taucha 99
 BSC Freiberg
 Reichenbacher FC
die Aufsteiger aus der Landesliga Sachsen 2015/16:
 VfB Zwenkau 02 (Meister & Aufsteiger Landesklasse Nord)
 FV Eintracht Niesky (Meister & Aufsteiger Landesklasse Ost)
 FC 1910 Lößnitz (Meister & Aufsteiger Landesklasse West)

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2016/17
2016